Futbolo klubas Vilnius (også kendt som blot FC Vilnius) var en fodboldklub fra den litauiske by Vilnius.

Historie 
Klubben blev stiftet i 2001 (Futbolo klubas Šviesa) og gik konkurs i 2008.

Historiske navne 
2001 – FK Šviesa
2004 – FC Vilnius

Historiske slutplaceringer

Klub farver
FK Šviesa (2001-2003)

FC Vilnius (2004-2008)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 RSSSF 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2001
Ophørt i 2008
Tidligere fodboldklubber i Litauen